Daniel Martin (n. 1986), ciclista irlandès
 Daniel Martín (actor) (1935-2009), actor espanyol
 Daniel Martín (jugador de bàsquet) (n. 1998), jugador de bàsquet espanyol
 Daniel Martín Alexandre (n. 1981), futbolista espanyol retirat
 Daniel Martín Fernández (n. 1998), futbolista espanyol
 Dani Martín García (n. 1977), cantant de pop espanyol
 Daniel Martín Posadilla (n. 1975), pilot d'automobilisme espanyol